Tani steht für:

 Tani-Sprachen, siehe Nord-Assam-Sprachen 
 Tani (Bezirk), einen Bezirk in der afghanischen Provinz Chost
 Tani (Commune), Angkor Chey District, Kampot Province Kambodscha

Tani ist der Familienname folgender Personen:
 Ayako Tani, japanische Glaskünstlerin
 Tani Bunchō (1763–1841), japanischer Maler und Dichter
 Tani Hisao (1882–1947), General der Kaiserlich Japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg
 Daniel M. Tani (* 1961), amerikanischer Astronaut
 Giovanni Tani (* 1947), Erzbischof von Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado
 Tani Jichū (1598–1668), japanischer Konfuzianist
 Kōsei Tani (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Marcellino Daiji Tani (* 1953), japanischer Geistlicher, Bischof von Saitama
 Mitsuyo Tani (* um 1950), japanische Badmintonspielerin
 Ryōko Tani (* 1975), erfolgreiche japanischen Judoka, Olympiasiegerin und Weltmeisterin
 Shin’ichirō Tani (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Shunkun Tani (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Tani Tateki (1837–1911), japanischer General und Politiker der Meiji-Zeit
 Tōru Tani  (* 1954), japanischer Philosoph
 Yoko Tani (1928–1999), franko-japanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Thani
 Taney
 Dani (Begriffsklärung)
 Dany